9232 киломе́тр — остановочный пункт / пассажирская платформа Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги на линии Уссурийск — Владивосток в Надеждинском районе Приморского края.

Остановочный пункт состоит из двух слегка искривлённых высоких боковых посадочных платформ. Платформы расположены параллельно, однако не симметрично — нарушение симметрии составляет около 114 метров. Северная (на Владивосток) платформа сдвинута к востоку, а южная (на Уссурийск) соответственно к западу. Платформы рассчитаны на приём двенадцативагонного электропоезда. У западного торца южной платформы и у восточного торца северной оборудованы настилы для безопасного перехода пассажиров с одной стороны железнодорожного полотна на другую. На северной платформе находится крытый павильон с билетной кассой.

На платформе останавливаются все электропоезда, следующие в направлении Уссурийска и Владивостока. Пассажирские поезда проходят платформу без остановки. В просторечии и в объявлениях в электропоездах остановочный пункт называют упрощённо — «32 километр».

На расстоянии около 600 метров к западу от остановочного пункта находится посёлок Кипарисово-2 Надеждинского сельского поселения. На территории данного посёлка (на расстоянии около 700 метров от платформы 9232 километр) находится один из известных в Приморском крае частных растительных питомников — личное подсобное хозяйство «Лесной питомник Савчуков».

Южнее платформы расположено несколько крупных садоводческих товариществ.

Расписание электропоездов 
 

Остановочный пункт 9232 километр не включён в Тарифное руководство № 4.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 9232 км на railwayz.info
 Остановочный пункт 9232 км на Викимапии.

Остановочные пункты Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги